Die Interessengemeinschaft Windkraft (oft IG Windkraft genannt) ist ein Interessenverband der Windenergiebranche in Österreich. Mitglieder der IG Windkraft sind Planer, Hersteller und Betreiber von Windkraftanlagen sowie sonstige Förderer und Nutzer der Windkraftnutzung. Sie setzt sich dafür ein, dass die politischen Rahmenbedingungen in Österreich und in der EU einen wirtschaftlichen Ausbau der Windenergie ermöglichen.
Sie ist Mitglied des europäischen Dachverbandes WindEurope und der European Renewable Energies Federation (EREF), die beide ihren Sitz in Brüssel haben.
Windenergieerzeuger von rund 95 Prozent der in Österreich installierten Windkraftleistung sowie alle namhaften Anlagenhersteller und viele Dienstleistungs- und Zulieferunternehmen sind Mitglieder.

Der Sitz des Verbandes ist in St. Pölten.

Weblinks 
 www.igwindkraft.at

Einzelnachweise 

Organisation (Windenergie)
Fachverband
Verein (Niederösterreich)
Gegründet 1996
Energiewirtschaft (Österreich)
Organisation (St. Pölten)
Erneuerbare Energien (Österreich)